Heraclea , Heracleia or Heraclia se lahko nanaša na; 

 Heraclea (otok), nekdanje ime za grški otok v Sporadih - Raklia, med Naksosom in Iosom.

Stara mesta 
 Heraclea Cybistra; distrikt Ereğli, turška provinca Konya,
 Heraclea pri Latmusu; v bližini jezera Bafa, distrikt Söke, turška provinca Aydın,
 Heraclea Lucania; distrikt Lucania v južni Italiji,
 Heraclea Lyncestis; ustanovljen pod Filipom II. Makedonskim v bližini makedonskega mesta Bitole,
 Heraclea Minoa; južna obala Sicilije, Italija,
 Heraclea Perinthus; distrikt Marmara Ereğli, provinca Tekirdağ, Turčija,
 Heraclea Pontica; distrikt Karadeniz Ereğli, provinca Zonguldak, Turčija,
 Heraclea Sintica; Tračanska Makedonija (Grčija),
 Heraclea Trachinia; mesto in regija v stari Grčiji, južno od reke Spercheios, zahodno od Termopil.

Sodobna mesta 
 Iraklia, Grčija